Кройцлінген () — округ у Швейцарії в кантоні Тургау.
Адміністративний центр — Кройцлінген.

Громади

Примітки 

Округи кантону Тургау